Этот список содержит рекорды украинских легкоатлетов, утверждённые Федерацией лёгкой атлетики Украины. Часть рекордов является действующими рекордами мира, Европы, чемпионатов мира и Европы.

На открытом воздухе

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 UAF web site 
 Ukrainian Athletics Records - Men Outdoor
 Ukrainian Athletics Records - Women Outdoor

Лёгкая атлетика на Украине
Национальные рекорды в лёгкой атлетике